Взгляд может означать:

 Взгляд — направленность глаз на кого-либо, что-либо.
 Взгляд — мировоззрение.
 «Взгляд» — советская и российская информационно-развлекательная телепрограмма.
 «Взгляд» — российская интернет-газета.
 «Взгляд» — украинская общественно-политическая интернет-газета.